Цзиньцзян — распространённое географическое название в Китае:
 Цзиньцзян (приток Чжэньшуя) (锦江) — река в пров. Цзянси, приток реки Чжэньшуй (она же Чжэнцзян) (бассейн Жемчужной реки)
 Цзиньцзян (приток Миньцзяна) (锦江) — река в пров. Сычуань, приток реки Миньцзян (бассейн Янцзы)
 Цзиньцзян (приток Ганьцзяна) — река
 Цзиньцзян (река, впадает в Тайваньский пролив) (晋江) — река в пров. Фуцзянь, округ Цюаньчжоу
 Цзиньцзян (Цюаньчжоу) (晋江) — городской уезд в пров. Фуцзянь, округ Цюаньчжоу
 Цзиньцзян (Чэнду) (锦江) — район города Чэнду провинции Сычуань